Rio Pau Seco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pau Sêco, vattendrag, Tocantins, 
 Rio Pau Seco (vattendrag i Brasilien), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar